Vallière bezeichnet folgende geographische Objekte:
 Vallière (Fluss), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Solnan
 Vallière (Creuse), eine französische Gemeinde im Département Creuse
 Château-la-Vallière, eine französische Gemeinde im Département Indre-et-Loire 
 Kanton Château-la-Vallière, einen französischen Kanton im Département Indre-et-Loire
 Saint-Gervais-en-Vallière, eine französische Gemeinde im Département Saône-et-Loire 

Vallière bezeichnet folgende Personen:
 Louise de La Vallière, Mätresse Ludwigs XIV.
 Jean Vallière, evangelischer Märtyrer
 Jean-Florent de Vallière (1667–1759), französischer Artillerie-Offizier
 Joanna Kaja-Vallière, polnische Organistin

Siehe auch:
 Lavallière
 Vallières
 Valière